Мардикян — фамилия армянского происхождения.

 Мардикян, Джордж (1903—1977) — армянский ресторатор, шеф-повар, писатель и филантроп.
 Мардикян, Кеворк (род. в 1954 году) — сирийский тренер, бывший футболист.
 Мардикян, Мардик (род. в 1992 году) — сирийский футболист.

См. также 
Мардик

Армянские фамилии